Wiedling ist der Familienname folgender Personen:

 Albert Wiedling (1859–1923), Wiener Verleger
 Maximilian Wiedling (1903–1981), deutscher Manager
 Thomas Wiedling (* 1962), deutscher Schriftsteller und Übersetzer